Mužská čtyřhra St. Petersburg Open 2020 probíhala okolo poloviny října 2020. Do deblové soutěže petrohradského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-slovenský pár Divij Šaran a Igor Zelenay, jehož členové do turnaje nezasáhli. Šaran zvolil start na paralelně hraném Bett1Hulks Indoors v Kolíně nad Rýnem a Zelenay se zúčastnil sardinského Forte Village Sardegna Open.  

Vítězem se stal druhý nasazený, rakousko-francouzský pár Jürgen Melzer a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále za 1.19 hodiny zdolal brazilsko-nizozemskou dvojici Marcelo Demoliner a Matwé Middelkoop po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Soupeřům prolomili čtyřikrát podání. Oba šampioni, kteří jako pár hráli poprvé na Winston-Salem Open 2012, si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Melzer vybojoval sedmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Rogera-Vasselina to bylo dvacáté první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Jamie Murray /  Neal Skupski (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (1. kolo)
  Max Purcell /  Luke Saville (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Open
ATP Tour 2020